

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Anne Matalon (1959-2012), femme de lettres française, auteure de roman policier, de roman littéraire et d'essai ;
 Daniel Matalon (1914-1987), homme politique français ;
 David Matalon (1872-1931), homme politique grec  ;
 Eddy Matalon (1934- ), producteur, réalisateur et scénariste français ;
 Laurence Matalon (1938- ), parolière française ;
 Martin Matalon (1958- ), compositeur argentin :
 Ronit Matalon (1959-2017), romancière israélienne.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme juif